Thouvenel ist der Familienname folgender Personen:

 Édouard Thouvenel (1818–1866), französischer Diplomat und Außenminister
 Jean-Christophe Thouvenel (* 1958), französischer Fußballspieler